Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Kansas, sau pentru care Kansas reprezintă o parte importantă a identității lor.

Oameni
Kansas